«Трумóт», также «Терумот» (мн. ч. , «возношения», ед. ч. ) — трактат Мишны, шестой в разделе «Зраим». Содержит законы, касающиеся даров, которые израильские земледельцы отдавали коэнам (священникам-ааронидам) из своего урожая.

Предмет рассмотрения 

Обычай освящать долю от урожая — очень древний, он упоминается в Моисеевом законе без подробностей, как само собой разумеющийся факт:

Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, Я отдал тебе; все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими; всякий чистый в доме твоем может есть это.

Также:

Объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую Я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила; так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику.

Согласно , начатки от плодов следовало приносить в Иерусалимский храм. Согласно , по возвращении из вавилонского плена так и делали. В дальнейшем слова Торы истолковали так, что речь там идёт о двух разных приношениях: первые плоды следовало приносить в храм на праздник (правила этого приношения описаны в трактате Мишны «Бикурим»), а долю из лучшей части урожая — отдавать священникам на месте. Эту долю назвали תרומה גדולה (трума гдола) — «великое возношение». Другой вид возношения — תרומת מעשר (трумат маасер), «десятинное возношение», которое отдавали левиты из полученной ими десятины. Слово «трума» происходит от רום — «поднимать», то есть для известной цели выделять нечто из большего количества. Соответственно, в Торе словом «трума» называются приношения для постройки скинии, налог на содержание храма, доля, предназначенная священникам от жертв и от военной добычи, доля священника от выпечки (хала) и десятина левитов. Понятия «трума гдола» и «трумат маасер» в Библии не упоминаются, они введены позже.

Великое возношение отделяли от всех видов съедобных растений (Тора предписывает отделять его только от хлеба, вина и оливкового масла). Отделять возношение было обязательно только в земле Израиля (позже постановили, что закону о возношении подлежит Сирия и Вавилония). Возношение следовало отделять и есть в состоянии ритуальной чистоты, это следует из ; пользоваться возношением разрешалось только священникам и членам их семей (). Человек, по ошибке съевший запрещённое для него возношение, должен был возместить его, прибавив «пятую долю», то есть 1/4 съеденного (на основании ). Возношение отдавалось свежим продуктом, исключение составляли оливки и виноград — с них предпочтительней было отдавать возношение маслом и вином. Отделение возношения сопровождалось произнесением известной формулы.

Порядок выделения великого и десятинного возношений составляет предмет рассмотрения в трактате «Трумот». В Мишне устанавливается размер великого возношения (для десятинного возношения размер определён Торой), порядок отделения и использования. Комментарии к Мишне имеются в Тосефте и в Иерусалимском Талмуде; в Вавилонском Талмуде трактат отсутствует.

Содержание 
Трактат «Трумот» в Мишне содержит 11 глав и 101 параграф. Как и многие другие трактаты, он начинается с числового правила (перечисляются 5 категорий лиц, возношение которых недействительно), а заканчивается любопытным прецедентом.

 Глава первая рассматривает ситуации, связанные с неправомерным отделением возношения — в каких случаях такое возношение всё-таки действительно, а в каких нет. Например, возношение, отделённое недееспособным, или с украденных продуктов недействительно; возношение, отделённое человеком в состоянии опьянения или обработанным продуктом за необработанный действительно, хотя так делать нельзя.
 Глава вторая рассматривает случаи отдачи возношения продуктом иного рода, чем тот, за который оно отдаётся.
 Глава третья описывает проблемные ситуации с возношением, например, что делать, если продукт оказался испорченным или если допущена оговорка при отделении возношения. В параграфе 6 описана очерёдность отделения долей урожая: сначала первые плоды, потом возношения, потом десятины.
 Глава четвёртая устанавливает размер великого возношения: от 1/60 до 1/40 урожая, причём при отделении возношения запрещено точно отмерять. Описывается случаи, когда возношение выделяется в другом размере. Затем Мишна переходит к рассмотрению случаев, когда уже отделённое возношение смешивается с оставшимся продуктом. Определяется, что при доле возношения в смеси меньше, чем 1:100 смесь не становится запрещённой.
 Глава пятая продолжает рассмотрение вопроса о смеси, содержащей возношение; такая смесь называется מדומע (медума) и запрещена несвященникам. Обсуждается вопрос о том, как поступать, если в смеси присутствует ритуально нечистый компонент.
 Глава шестая определяет порядок возмещения со стороны того, кто ошибочно воспользовался запрещённым для него возношением.
 Глава седьмая описывает случаи, когда возмещается лишь стоимость съеденного без дополнительного штрафа (например, если возношением накормили ребёнка). Рассматриваются сомнительные случаи возникновения «медумы».
 Глава восьмая рассматривает случаи порчи возношения. Основная часть главы посвящена запрету оставлять жидкости в открытом виде; это запрет касается воды, вина и молока.
 Глава девятая рассматривает вопрос о том, как поступать, когда возношение посеяно.
 Глава десятая посвящена вопросам, связанным с употреблением возношения в пищу; например, кто может есть суп, приправленный луком возношения.
 Глава одиннадцатая рассматривает вопросы, связанные с переработкой возношения (например, можно ли вываривать вино), а также вопросы о том, как поступать с остатками возношения (например, косточками от плодов). Заканчивает трактат дискуссия о том, как можно использовать «светильное масло» (שמן שריפה), т. е. ритуально нечистое масло возношения, которое идёт на освещение.

Затрагиваемые темы 
 В Тосефте 1:10—12 описаны права и обязанности опекунов.
 В Тосефте 2:12 описаны границы земли Израиля согласно представлениям того времени.
 В Тосефте 3:1 рассматривается юридический статус пьяного: пьяный признаётся вменяемым во всех отношениях, что совпадает и с современной точкой зрения.
 В Тосефте 5:8 приводится обоснование для установленного Мишной размера великого возношения на основании библейских стихов  и .
 Мишна 8:12 и комментирующий её параграф Тосефты 7:20 содержат принцип, согласно которому не разрешается пожертвовать одним человеком, чтобы спасти другого. Однако если этот человек был указан преследователями, то ситуация становится неоднозначной и требует учёта других факторов. Практическим применением этого принципа занимались многие специалисты по галахе, поскольку он становится актуальным в ситуациях, связанных с антиеврейскими преследованиями.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Мишна
Талмуд
Слова и фразы на иврите